Okręg wyborczy St George’s powstał w 1885 r. i wysyłał do brytyjskiej Izby Gmin jednego deputowanego. Okręg położony był na terenie obecnego London Borough of Tower Hamlets. Został zlikwidowany w 1918 r.

Deputowani do brytyjskiej Izby Gmin z okręgu St George’s 
 1885–1892: Charles Ritchie, Partia Konserwatywna
 1892–1895: John Benn, Partia Liberalna
 1895–1900: Harry Marks, Partia Konserwatywna
 1900–1906: Thomas Dewar, Partia Konserwatywna
 1906–1918: William Benn, Partia Liberalna

Linki zewnętrzne 
leighrayment.com

St George’s